Blade Runner est une franchise composée de :
 Blade Runner est un film de Ridley Scott sorti en 1982, adapté du roman de Philip K. Dick Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (parfois réédité sous le titre Blade Runner à la suite du succès du film) ;
 Blade Runner est la bande originale du film, composée par Vangelis ;
 Blade Runner est une série de romans de K. W. Jeter qui fait suite au film de Ridley Scott ;
 Blade Runner  est un jeu vidéo sorti en 1985, légèrement inspiré du film Blade Runner ;
 Blade Runner est un jeu vidéo sorti en 1997, qui s'inspire à la fois du film et du roman ;
 Blade Runner est une série de comics tirés du film et du roman.
 Blade Runner 2049 est un film de Denis Villeneuve sorti en 2017, la suite du film de 1982 ;
 « Blade Runner » est le surnom de l'athlète paralympique sud-africain Oscar Pistorius ;
 The Bladerunner est un roman d'Alan E. Nourse paru en 1974 ;
 Blade Runner (a movie) est une nouvelle de William S. Burroughs inspirée du roman de Nourse, parue en 1979.
 Bladerunner est une série de rollers en ligne ;
 Bladerunner est une série de cartes graphiques commercialisée par NVIDIA ;
 BladeRunner est un environnement graphique commercialisé par Sun Microsystems ;
 Blade Runner est une marque de vêtements anglais doublés de Kevlar.

Homonymie de titre